Cimara ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Cimara (1889–1970), italienischer Schauspieler
 Luigi Cimara (1891–1962), italienischer Schauspieler